Gorice může být:
 název města:
 Gorice – historické město, metropole historické země Gorice a Gradišky, rozdělená od roku 1947 mezi města: 
 Gorizia – město v italském regionu Furlánsko-Julské Benátsko
 Nova Gorica – město v západním Slovinsku

 název hory:
 Gorice (Cres) – nejvyšší hora chorvatského ostrova Cres

Související články 
 Gorické Furlánsko – historické území
 provincie Gorizia – historická provincie
 Gorica – související rozcestník